

Geografia
Contea di Letcher – contea dello Stato del Kentucky, negli Stati Uniti d'America
Letcher – comune dello Stato del Dakota del Sud, negli Stati Uniti d'America

Persone
Cliff Letcher – tennista australiano
John Letcher – politico statunitense